Дерек Аллен Райан () — американский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

В качестве незадрафтованного игрока, Райан провел четыре сезона в канадской университетской лиге, а затем на четыре года уехал в Европу. Свой дебютный матч в НХЛ Дерек Райан сыграл в 29 лет в составе «Каролины Харрикейнз»

Игровая карьера 
На юниорском уровне Райан начал карьеру в 2002 году в родном Спокане в составе команды «Спокан Брэйвз». Спустя год он уже играл за основную юниорскую команду Спокана «Спокан Чифс», выступающую в WHL, где провел четыре сезона<ref></</ref>. Из-за своих небольших для центрфорварда габаритов, клубы НХЛ слабо интересовались Райаном. Чтобы получать практику на взрослом уровне, он перебрался в канадскую университетскую лигу (CWUAA) в команду Альбертского университета «Альберта Голден Беарз». Своим успешным выступлением в сезоне 2010/2011 Райан заработал награду самого ценного игрока лиги.

В следующем сезоне Дерек Райан отправился покорять Европу. Он подписал контракт с венгерским клубом «Фехервар АВ19», выступающем в австрийской лиге. За «Фехервар», занявший в игтое 3 место, игрок отметился 49 очками в 50 матчах, и 7 июля 2012 года Райан поставил подпись в контракте с австрийским клубом «Филлах».. Окончание своего второго сезона за «Филлах» Дерек отметил званием MVP сезона с 38 голами и 84 очками в 54 матчах.

10 апреля 2014 года Райан перебрался в шведскую лигу, подписав выгодный контракт в клубом «Эребу». В своем дебютном сезоне 2014/2015 года Райан сразу вышел на лидирующие роли в команде, возглавив бомбардирский зачёт лиги с 45 передачами и 60 очками. По окончании сезона Дерек получил награду фоварда года и MVP шведской лиги.

Возвращение в Северную Америку

Каролина Харркейнз 
Успехи в Европе не остались незамеченными в НХЛ. 15 июня 2015 года Дерек Райан подписал двусторонний контракт на год с «Каролиной Харрикейнз». Отыграв значительную часть сезона в фарм-клубе «Шарлотт Чекерз», в феврале 2016 он был вызван в основную команду. Дебют в НХЛ случился 1 марта 2016 года в матче против «Нью-Джерси Девилз», где Дерек забыл свой первый гол в ворота Кори Шнайдера. Райан отыграл 2 полных сезона за команду из Роли, заработав репутацию игрока, который может сыграть как на позиции центрального, так и крайнего нападающего.

Калгари Флеймз 
Райан покинул «Каролину» в качестве свободного агента, подписав трехлетний контракт на $9,375 млн с «Калгари Флэймз». После не самой удачной стартовой четверти сезона 2018/19, в которой Райан оформил лишь 2 гола в 20 матчах, команда нащупала игру в связке Дерека с вингерами Гарнетом Хэттэуем и Эндрю Манджипани, которая стала одной из основных ударных сил, принёсших «Флеймз» победу в Западной конференции. В плэй-офф Райан забил лишь один гол, а «Калгари» проиграли «Колорадо Эвеланш» в первом раунде со счётом 1-4.

В следующем сезоне Дерек Райан отметился 10 голами и 29 очками в 68 играх в составе 3-го звена «Флеймз» с Миланом Лучичем и Диллоном Дюбе.

Эдмонтон Ойлерз 
28 июля 2021 года Райан перешел в стан принципиальных соперников «огоньков» «Эдмонтон Ойлерз» в качестве свободного агента, подписав двухлетнее соглашение на сумму $2,5 млн.

Личная жизнь 
Райан и его сестра выросли в Спокане. Его родители, Тим и Нэнси Райан, умерли во время выступления Дерека за команду Университета Альберты.

Дерек Райан женат. У него и его супруги Бонни в 2013 году родился сын, а в 2016 — дочь.

Райан и его супруга являются последователями Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Статистика игрока

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты США
Родившиеся в 1986 году
Википедия:Биографии современников
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Шарлотт Чекерз»
Игроки ХК «Филлах»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК «Альба Волан»
Игроки ХК «Эребру»
Игроки «Спокан Чифс»